Аусса ()

 Аусса — река в Италии, провинция Удине.
  — султанат в восточной Африке, жители афары из племени модаито; с 1888 года под протекторатом Италии; главный город Гадели-Губо.

См. также 
 Ауса (значения)
 Ауссем

Примечания